Карру:

 Карру — географическая область на юге Африки.
 Карру — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Кунео.

См. также 
 Кару (значения)